Хамбургер, Бо (род. 1970) — датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Хамбургер, Виктор (1900—2001) — немецко-американский эмбриолог, пионер нейроэмбриологии.
 Хамбургер, Енё (1883—1936) — деятель венгерского рабочего и социалистического движения.
 Хамбургер, Кете — немецкий литературовед и философ.
 Хамбургер, Майкл (1924—2007) — английский поэт, филолог-германист, переводчик.